Ельцовая:

Ельцовая (приток Берёзовки) — река в Томской области.
Ельцовая (приток Ваха) — река в Ханты-Мансийском АО.